A szektor szó utalhat:

Elsődlegesen a geometriai körcikkre. Továbbá:

 a stadionokat szektorokra szokás osztani
 Szektor (informatika): a merevlemez legkisebb önállóan címezhető egysége
 gazdasági szektor
 a Star Trekben egy köbfényévnyi űrtérfogatra, a Csillagok háborújában galaktikus közigazgatási egység (űrszektor)
 szektor a tekercseléshez a csévetestet több szektorra oszthatják